Dato Kvirkvelia – ex calciatore georgiano
 Manuchar Kvirkvelia – ex lottatore georgiano
 Solomon Kvirkvelia – calciatore georgiano